104th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Jamaica Line
 104th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Fulton Street Line